A competição de velocidade de Combinado nórdico nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 aconteceu no dia 21 de fevereiro em Pragelato.

Resultados

Referências 
 

Velocidade